Staritsch bezeichnet:

 Staritsch (Gemeinde Eibiswald), Katastralgemeinde und Ortschaft von Eibiswald, Steiermark

 Staříč, eine Gemeinde in Tschechien